Der Begriff Immunescape (IPA: [], ) ist ein Kofferwort aus immune und escape (vom lateinischen immunis für „verschont“, „unberührt“; und vom englischen escape für „Entkommen“). Der Begriff beschreibt Mechanismen und Strategien von 

 Krankheitserregern (s. a. Immunevasion) und 
Tumoren (s. a. Krebsimmuntherapie),

das Immunsystem zu täuschen und Immunreaktionen zu umgehen.

Kofferwort
Immunologie